Aaronsburg puede referirse a dos poblados de Pensilvania (Estados Unidos):

 Aaronsburg (condado de Centre, Pensilvania), lugar designado por el censo, en el condado de Centre.
 Aaronsburg (condado de Washington, Pensilvania), lugar designado por el censo, en el condado de Washington.